O. Frane Vlašić (Sovići, 26. veljače 1930. – Dubrovnik, 16. kolovoza 1985.), katolički prezbiter, franjevac

Nakon osnovne škole bio je kao sjemeništarac Mostarsko-duvanjske biskupije u Biskupijskom sjemeništu u Pazinu. Odlučivši se biti franjevac,  novicijat je završio u Novom Mestu, u Sloveniji (1953. – 1954.). Svečane zavjete u Franjevačkoj provinciji sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri položio je 1957. g. Studij teologije je završio u Zagrebu i postigao licencijat. Za prezbitera je zaređen 1959. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, završio je studij slavistike. Predavao je u gimnaziji Provincije u Splitu i bio je odgojitelj franjevačkih kandidata. Pokrenuo je časopis Brat Franjo, kojemu je bio glavni urednik 1977. – 1982. Boravio je u samostanima u Kotoru, Zadru, Dubrovniku, Malom Lošinju i na Lapadu. 

Bio je odličan poznavalac prirodnih znanosti. Isticao se skromnošću, djetinjom jednostavnošću i vedrinom te iskrenom odanošću Bogu i uzornim katoličkim redovničkim životom. Kao traženi ispovjednik i duhovni vođa, održao je niz duhovnih vježbi i duhovnih obnova svećenicima, redovnicima, redovnicama i laicima.

 Hrvatski franjevci
 Hrvatski katolički svećenici